Varieteta se lahko nanaša na

Matematika 
 Abelova varieteta
 abstraktna varieteta
 algebrska varieteta
 afina varieteta
 projektivna varieteta
 kvaziprojektivna varieteta
 varieteta (algebra)

Znanost 
 varieteta (botanika)
 varieteta (kibernetika)
 varieteta (jezikoslovje)
 varieteta (vrtnarstvo)

Umetnost in zabava

Film

Hobiji 
 Varieteta (numizmatika)
 Varieteta (filatelija)

Glasba